Karsten se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Karsten
 Gustav Hermann Karsten
 Petter Adolf Karsten